Osoby o tym nazwisku:
 Bazyli (Doroszkiewicz) (Włodzimierz Doroszkiewicz) – prawosławny biskup
 Irena Doroszkiewicz – policjantka, pierwsza w historii Polski kobieta w randze nadinspektora
 Warsonofiusz (Doroszkiewicz) (Bazyli Doroszkiewicz) – prawosławny biskup
 Włodzimierz Doroszkiewicz – duchowny prawosławny PAKP i ROCOR 
 Włodzimierz Doroszkiewicz – polski biolog